Miś Yogi () – seria animowanych krótkometrażówek telewizyjnych produkcji studia Hanna-Barbera, których głównym bohaterem jest Miś Yogi. Kreskówki były emitowane w latach 1958–1961 jako jeden z segmentów programu The Huckleberry Hound Show, zaś w latach 1961–1962 nowe kreskówki pokazywane były w nowym programie The Yogi Bear Show. Seria otrzymała w późniejszych latach kilka spin-offów, m.in.: Gang Misia Yogi (1973), Laff-A-Lympics (1977–1978), Yogi w kosmosie (1978–1979), Galaxy Goof-Ups (1978–1979), Yogi, łowca skarbów (1985–1988), Yo Yogi! (1991).
W 1988 r. wznowiono produkcję nowych kreskówek z Yogim w nowym serialu pt. The New Yogi Bear Show (znanym także pod tytułem Hanna-Barbera's Yogi Bear Show). W Polsce serial emitowany był w TVP2 (tu emitowano go z lektorem pt. Nowy Show Misia Yogi w ramach programu dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych Godzina z Hanna-Barberą), Cartoon Network, Boomerang oraz TV Puls 2.

Wersja polska

Dubbing (serial z 1988 r.) 
Opracowanie wersji polskiej: Start International Polska
Reżyseria: Paweł Galia
Dialogi polskie:
 Bartosz Wierzbięta,
 Joanna Serafińska,
 Barbara Robaczewska,
 Krystyna Skibińska-Subocz
Teksty piosenek:
 Marek Robaczewski,
 Barbara Robaczewska
Dźwięk i montaż: Jerzy Wierciński
Kierownik produkcji: Elżbieta Araszkiewicz
W wersji polskiej udział wzięli:
 Zbigniew Konopka – Yogi
 Piotr Pręgowski – Bubu
 Ryszard Nawrocki – Strażnik
 Małgorzata Drozd – Cynthia
 Ewa Serwa – Cindy
 Dariusz Odija – Roubideux
 Wojciech Paszkowski – Miś Bamba
oraz
 Tomasz Grochoczyński
 Sławomir Pacek
 Mieczysław Gajda
 Stanisław Brudny
i inni

Lektor (Polsat, odcinki z lat 1958–1962) 
Tekst polski: Michał Beszczyński
Czytał: Janusz Szydłowski

Spis odcinków

Wydania VHS 
Część odcinków została wydana z dubbingiem przez Polskie Nagrania na przełomie lat 80. i 90. Kilka lat później w Polsce wyszły 2 kasety VHS od Warner Bros. Poland: Miś Yogi: misiowe kłopoty oraz Miś Yogi: skarby parku Jellystone.

Wersja polska – wydania VHS od Polskich Nagrań (lata 80.-90.) 
Wersja polska: Zespół Promocji Filmowej „Unifilm” Sp z.o.o., CWPiFT „Poltel” oraz Studio Opracowań Filmów w Warszawie
Reżyseria: Henryka Biedrzycka
Dialogi:
 Elżbieta Kowalska,
 Joanna Klimkiewicz,
 Elżbieta Łopatniukowa,
 Krystyna Skibińska-Subocz
Dźwięk: Krystyna Zając
Montaż: Irena Roweyko
Montaż elektroniczny: Ewa Borek
Kierownictwo produkcji: Marek Składanowski
Inżynier studia: Andrzej Dzikowski
Dystrybucja: Hanna-Barbera Poland
Produkcja i rozpowszechnianie: Polskie Nagrania „Muza”
Wystąpili:
 Ryszard Olesiński – Yogi
 Teresa Hering – Bubu
 Lucyna Brusikiewicz – Bubu
 Wiktor Zborowski – Huckleberry
 Edward Dargiewicz – Strażnik
 Bogusław Augustyn – Strażnik
 Andrzej Arciszewski – Magik
 Jan Kociniak –
 Turysta
 Naukowiec
 Włodzimierz Nowakowski - Kaczor
 Zofia Gładyszewska
 Mirosława Krajewska
 Piotr Bąk
 Włodzimierz Press - reżyser filmu „Kosmiczny niedźwiedź”
 Andrzej Bogusz
 Jacek Jarosz - Turysta George
 Barbara Burska - Żona George’a
 Małgorzata Tomorowicz - Syn turystów
i inni

Wersja polska – wydania VHS od Warner Bros. Poland (lata 90.) 
Opracowanie wersji polskiej: START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria: Paweł Galia
Dialogi polskie: Bartosz Wierzbięta
Dźwięk i montaż: Janusz Tokarzewski
Kierownik produkcji: Bogumiła Adler
W wersji polskiej udział wzięli:
 Zbigniew Konopka – Yogi
 Piotr Pręgowski – Bubu
 Ryszard Nawrocki – Strażnik
 Ewa Serwa – Cindy
 Izabela Dąbrowska
 Adam Bauman
 Jarosław Boberek – Miś Bamba
 i Mieczysław Morański
oraz:
 Mikołaj Müller
 Robert Tondera
 Paweł Szczesny
 Jacek Kopczyński
i inni

Lektor: Adam Bauman

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Filmy o niedźwiedziach
Telewizyjne seriale animowane Hanny-Barbery
Seriale telewizyjne emitowane od 1961
Seriale telewizyjne zakończone w 1962